Сборная команда Доминиканской Республики по бейсболу  — команда, представляющая Доминиканскую Республику на международных соревнованиях по бейсболу. Управляется Доминиканской федерацией бейсбола. В рейтинге Международной федерации бейсбола занимает 12-е место.

Выступления на Мировой бейсбольной классике

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Межконтинентальном кубке

Примечания

Ссылки 
Dominican Baseball by Cristian Mendoza Mucoz
Страница сборной на baseball-reference.com

Доминиканская Республика
Бейсбол в Доминиканской Республике
Бейсбол